Мис Свят () е първият и най-стар ежегоден конкурс за красота в света. Конкурсът с британски корени е създаден от британеца Ерик Морли и стартира за първи път през 1951 г. в Англия. 

След смъртта на Ерик Морли през 2000 г., съпругата му Джулия Морли наследява форума и става официален собственик на конкурса . Към момента, Мис Свят е най-големият международен благотоворителен телевизионен формат за красота. Конкурсът се излъчва на живо в над 280 държави от цял свят. Ежегодно във форума участие вземат над 130 представителки, победителки от националните селекции на държавите си. Конкурсът е предназначен за неомъжени жени от 16 до 26-годишна възраст. Титлата се идентифицира с млади жени с висока културна осведоменост и морални ценности. Освен поддържан външен вид и представително и авторитетно поведение, ценени качества са липсата на езикови бариери, свободното владеене на английски език, добросъвестното и пристойно поведение. Победителките в конкурса биват разглеждани като достоен пример за подрастващото поколение. Участничките не трябва да са участвали в откровени видеа и фотосесии от еротичен характер. 

Конкурсът се явява конкуренция на конкурса „Мис Вселена“, който е създаден в САЩ през 1952 г. Двата конкурса са включени и в двете групи на най-престижните конкурси за красота в света:

 Голямата четворка: Мис Вселена, Мис Свят, Мис Интернешънъл и Мис Гранд Интернешънъл.
 Големият шлем на сайта „Глобална красота“: Мис Вселена, Мис Свят, Мис Интернешънъл, и Мис Гранд Интернешънъл. ,

Носителки на титлата Мис Свят след 2000 г.

Победителки по страни

Източници

Външни препратки 
 www.stylecraze.com
 www.wonderslist.com
 www.quora.com
 beautypageants.indiatimes.com
 www.historytoday.com
 www.telegraph.co.uk

Конкурси за красота